Ксения може да се отнася за:
 женско име от древногръцкия корен "ксени", който означава "чужденка";
 Ксения – православен манастир в Гърция;
 монашеското име на византийската императрица Екатерина Българска.